Friese Varkensmarkt, een straat in Haarlem
 Varkensmarkt (Amersfoort)
 Varkensmarkt (Brussel)
 Varkenmarkt (Den Haag)
 (Boeren) Varkensmarkt, een plein en markt in Haarlem
 Varkensmarkt (Oudenbosch)
 Varkensmarkt (Roermond)
 Varkenmarkt (Utrecht), een straat in Wijk C
 Varkensmarkt (Vianen)